Estación San Carlos puede referirse a:

 Estación San Carlos de Bariloche, estación de trenes en San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina.
 Estación San Carlos, estación de trenes en San Carlos, Región del Bio-Bio, Chile.
 Estación San Carlos, estación de la línea 1 del Metro de Lima en San Juan de Lurigancho, Lima, Perú.